Tretter peut faire référence à : 
 Christiane Tretter (née en 1964), mathématicienne et physicienne allemande.
 J. C. Tretter  (né en 1991), joueur américain de football américain.